Giusto bzw. Di Giusto ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardo Di Giusto (* 1961), argentinischer Komponist und Pianist
 Matteo Di Giusto (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Michael Di Giusto (* 1995), italienischer Gewichtheber
 Stéphanie Di Giusto, französische Fotografin und Filmregisseurin

Giusto ist eine Variante des Vornamens Justin. Namensträger:
 Giusto Catania (* 1971), italienischer Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments für die Partito della Rifondazione Comunista (PRC)
 Justus Sustermans (auch: Giusto Sustermans ; 1597–1681), flämischer Maler des Barock

Siehe auch:
 San Giusto (Begriffsklärung)
 Castello di San Giusto, mittelalterliche Burg der norditalienischen Stadt Triest
 Tempo giusto
 ein angemessenes bzw. übliches Tempo, siehe Tempo (Musik)
 eine musikalische Strömung, die eine Rückbesinnung auf angemessene Tempi für klassische Musik propagiert